Зелёный пояс Европы — движение за сохранение природы и устойчивое развитие в районе бывшего «Железного занавеса». Данный термин обозначает как экологическую инициативу, так и местность, к которой он относится. Эта инициатива осуществляется под патронажем Международного союза охраны природы (IUCN) и Михаила Горбачёва. Целью инициативы является создание основы экологической сети, проходящей от Баренцева до Чёрного и Адриатического морей. Зелёный пояс Европы следует по маршруту бывшего «Железного занавеса» и объединяет национальные парки, природные парки, биосферные заповедники и трансграничные охраняемые районы, а также незащищённые ценные места обитания вдоль или поперёк (бывших) границ.

Фон 
В 1970 году спутниковые снимки показали тёмно-зелёный пояс старых лесов на советско-финской границе. В начале 1980-х годов биологи обнаружили, что внутренняя германская пограничная зона между Баварией на западе и Тюрингией на востоке была убежищем для нескольких редких видов птиц, которые покинули интенсивно использовавшиеся области, охватывавшие большую часть Центральной Европы. Смысл этого наблюдения состоял в том, что отрицательное воздействие человека на окружающую среду меньше в таких пограничных зонах потому, что они закрыты для публичного доступа и, таким образом, сравнительно редко разрушаются в результате деятельности человека.

После окончания «Холодной войны» в конце 1980-х годов строгий пограничный режим был снят и пограничные зоны стали постепенно открываться, начиная с объединения Германии в 1990 году и продолжаясь последовательной интеграцией новых государств-членов Шенгенского соглашения как части процесса расширения Европейского союза. В то же время крупные военные объекты, такие как полигоны и военные научно-исследовательские учреждения, находившиеся внутри или около пограничных зон, были закрыты. В большинстве случаев было неясно, кому принадлежало имущество на этих землях, и, следовательно, какой будет судьба ценных ландшафтов. На этом фоне сформировалась инициатива сохранения зелёного пояса с целью охраны природных богатств вдоль бывшего «Железного занавеса».

Маршрут 

Маршрут Зелёного пояса следует по границам, которые во второй половине XX века разделили страны Восточного блока и демократические страны. Он разделён на три региональные секции:
 Зелёный пояс Фенноскандии: Норвегия, Финляндия, Россия, Эстония, Литва, Латвия;
 Центрально-европейский Зелёный пояс: Польша, Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Италия;
 Балканский (Юго-восточный) европейский Зелёный пояс: Сербия, Черногория, Болгария, Румыния, Македония, Албания, Греция, Турция.

История 
Исторической отправной точкой данной инициативы является Резолюция о Зелёном поясе (Германия), принятая в декабре 1989 года — через месяц после падения Берлинской стены. Этот документ был сформулирован и подписан более чем 300 экологами из Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия, инициировавшими первые проекты, направленные на сохранение внутренней германской границы. После первых успехов эта идея была выведена на общеевропейский уровень. После первой конференции, посвящённой Зелёному поясу Европы, проведённой в 2003 году, было принято решение о создании совместной рабочей группы с IUCN в качестве её общего координатора; IUCN совместно с венгерским национальным парком Фертё-Ханшаг организовал первое совещание рабочей группы, состоявшееся 9-12 сентября 2004 года. Впоследствии рабочая группа, совместно с заинтересованными сторонами из Зелёного пояса, разработала Рабочую программу и предложила, чтобы в каждой стране Зелёного пояса были её представители, официально назначенные национальными координаторами Зелёного пояса соответствующими национальными министерствами охраны окружающей среды. Меморандум о взаимопонимании с целью совместной защиты Зелёного пояса в Фенноскандии был подписан министрами по охране окружающей среды России, Финляндии и Норвегии в 2010 году.

Организационная структура 
Сеть данной инициативы состоит из официальных представителей в трёх вышеназванных регионах (региональных координаторов) и в каждой стране (национальных координаторов), назначенных на первом заседании Зелёного пояса Европы в 2003 году:
 Зелёный пояс Фенноскандии: Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России / Балтийский фонд природы;
 Центрально-европейский Зелёный пояс: Союз охраны природы Баварии / «Друзья германской земли»;
 Балканский (Юго-восточный) европейский Зелёный пояс: «Euronatur».
Реализация взглядов Зелёного пояса в регионах осуществляется несколькими сотнями заинтересованных лиц из организаций по охране природы и устойчивому развитию, вносящими свой вклад либо на проектной, либо на добровольной основе.

Экологическое значение 
Наблюдения биологов показали на многочисленных примерах, что военное присутствие вдоль линии границы привело к сохранению дикой природы:
 Запрет распыления пестицидов сохранил множество редких насекомых;
 Поддержание растительности в разрезанном виде так, чтобы пограничники могли легко видеть от края до края, остановило превращение областей в сплошной лес и, таким образом, сохранило дикую природу, нуждающуюся в открытых землях;
 В лесной части этого пояса на границе между Баварией и Чехословакией, после снятия пограничного барьера, лесные олени по-прежнему отказываются пересекать границу;
 Воронки от минных взрывов стали прудами с дикой природой;
 На границе Болгарии и Греции существует множество гнёзд могильника;
 В районе, где река Драва является границей между Венгрией и Хорватией, взаимное недоверие помешало работам по благоустройству реки, и, таким образом, и сама река, и её берега сохранили своё естественное состояние, в том числе созданные рекой песчаные скалы, где гнездятся береговые ласточки. Драва делает излучины, оставляя множество частей территории каждого государства на противоположной стороне реки, и эти области не возделывались и стали районами обитания дикой природы;
 Ограничение доступа к побережью Мекленбурга, чтобы помешать людям пересекать эту область на лодке или посредством плавания, способствовало сохранению прибрежной дикой природы.

Культурное значение 
Было предложено развивать не только природное, но и культурное наследие советского периода: последовала идея связать многочисленные исторические инициативы, инсталляции, проекты и реликты Зелёного пояса с природным наследием, чтобы превратить Зелёный пояс Европы в живой исторический памятник «Холодной войне» XX века.
В контексте Европейского зелёного пояса, культурное наследие уже оценено и/или развито в нескольких местах:
 На германской горе Брокен бывший путь пограничного патруля был превращён в пешеходный маршрут «Пограничный путь Гарца»;
 В словенском природном парке «Goricko» на пограничных камнях установлены информационные таблички, рассказывающие посетителям историю «Железного занавеса» и связанную с ней природную значимость этого места;
 Бывшее военное присутствие вдоль латышского Зелёного пояса было оценено и собрано в базу данных и карт для посетителей, включая почти 100 историй современников.

См. также 
 Зелёный пакт для Европы

Примечания

Ссылки 
 European Green Belt
 Green Belt of Fennoscandia at Natural Heritage Protection Fund
 Central European Green Belt
 Baltic Green Belt project
 Green Belt @ Bund Naturschutz Bayern
 Sensitive Transport Development along the Central European Green Belt

Международные экологические организации
Общественные объединения
Е